WWE World Heavyweight Championship – nazwa obecnie istniejącego tytułu mistrzowskiego we wrestlingu w federacji WWE (znany poprzednio jako WWE Championship)
 World Heavyweight Championship (WWE) – nazwa zdezaktywowanego tytułu mistrzowskiego (lata aktywności: 2002–2013)